Sytek – polskie nazwisko
 Sytek Inc – amerykańska firma komputerowa